Miejscowości w USA:
 Castle Rock – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas
 Castle Rock – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Castle Rock – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Cowlitz

Gminy w USA:
 Castle Rock (ang. Castle Rock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Castle Rock (ang. Castle Rock Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Castle Rock (ang. Castle Rock Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant

Kultura:
 Castle Rock – fikcyjne miasto położone w stanie Maine, USA, pojawiające się utworach Stephena Kinga
 Castle Rock – amerykański serial telewizyjny, luźno oparty na utworach Stephena Kinga

Zobacz też:
 Castle Rock Entertainment – amerykańska wytwórnia filmowa